Tyràcia o Tyracina fou una ciutat de Sicília, a l'interior de l'illa, que fou un municipi romà. Podria ser Trinàcia o Trinàkia que Diodor esmenta com la capital dels sículs abans que fos destruïda per Siracusa el 439 aC, però només per la semblança dels noms.

Ciutats romanes de Sicília